Kolu je jméno několika estonských sídel:

 Kolu (Kose) – vesnice v obci Kose v estonském kraji Harjumaa
 Kolu (Ridala) – vesnice v obci Ridala v estonském kraji Läänemaa
 Kolu (Türi) – vesnice v obci Türi v estonském kraji Järvamaa